MA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Maroko.
 ISO 3166 oznaka za Maroko
 NATO oznaka za Madagaskar

Glej tudi 

Kratice